Aisa bezeichnet:
 Aisa (αίσα), im homerischen Griechisch das jemandem verhängte Geschick
 eine Abwandlung des ursprünglich arabischen Frauennamens Aisha
 Aísa, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Huesca

Aisa ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Aisa (* 1971), papua-neuguineischer Fußballspieler
 Patrick Aisa (* 1994), papua-neuguineischer Fußballspieler

AISA ist die Abkürzung für  
 Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA), einen spanischen Flugzeughersteller
 Actividades Industriales, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Automation Industrielle, Schweizer Hersteller von Verpackungstechnik

AISA